Clavariana är ett släkte av svampar. Clavariana ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clavariana